Kington – miasto w hrabstwie Herefordshire (Anglia)
 Kington – miejscowość w hrabstwie Worcestershire (Anglia)